Alton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Alton Township (Illinois)
 Alton Township (Minnesota)
 Alton Township (South Dakota)